ESC poate fi:

 Eforia Spitalelor Civile, fostă organizație fără scop lucrativ din România interbelică
 Control de stabilitate electronic (abrevierea denumirii englezești Electronic Stability Control)
 Esc, buton aflat pa tastaturile dispozitivelor electronice
 ESC, abreviere în limba engleză pentru Eurovision Song Contest (Concursul Muzical Eurovision)